Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC in het seizoen 2017–2018.

Spelerskern 

  = aanvoerder

Technische staf

Bestuur

Transfers

Zomer 2017

Winter 2018

Oefenwedstrijden 
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2017/18 speelde.

Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp tijdens de winterstage van het seizoen 2017/18 speelde.

Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp tijdens de stage in de pauze tussen de reguliere competitie en de play-offs van het seizoen 2017/18 speelde.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden

Overzicht

Klassement 

PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, : Degradeert na dit seizoen naar eerste klasse B

Play-off II B

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2017/18